Ryhope kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ryhope (del av en befolkad plats), New South Wales, Lake Macquarie Shire,

Storbritannien 

 Ryhope (ort), England, Sunderland, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar